Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2013 () прошёл с 8 по 11 февраля 2013 года в Осаке (Япония). Фигуристы из Америки, Азии, Африки и Океании выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

К участию в турнире допускались спортсмены, достигшие пятнадцатилетнего возраста на 1 июля 2012 года. Страны из Америки, Азии, Африки и Океании, национальные федерации которых являлись членами Международного союза конькобежцев, могли заявить на турнир до трёх участников (пар) в каждой из дисциплин.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Четырёх континентов по фигурному катанию
Четыре континента
Международные спортивные соревнования в Осаке
2013 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2012/2013
Фигурное катание
Спорт в Японии в 2013 году